ZVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Savannakhet (Laos)